Borsunlu – centro abitato del distretto di Goranboy, in Azerbaigian
 Borsunlu – centro abitato del distretto di Tərtər, in Azerbaigian